Koschitz, oggi Košice – comune della Boemia Meridionale
 Koschitz, oggi Košice – comune della Boemia Centrale